

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Spytkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice
 Spytkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice

Gminy w Polsce 
 Spytkowice – gmina wiejska w powiecie nowotarskim
 Spytkowice – gmina wiejska w powiecie wadowickim